Tough Enough – via d'arrampicata sul Karambony, massiccio dello Tsaranoro, Madagascar
 Tough Enough – singolo delle Vanilla Ninja
 Tough Enough – programma televisivo di wrestling